Санта-Кристіна-Вальгардена — муніципалітет на півночі Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже
 Санта-Кристіна-е-Біссоне — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія
 Санта-Кристіна-Джела — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Палермо
 Санта-Кристіна-д'Аспромонте — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, метрополійне місто Реджо-Калабрія‎
 Санта-Крістіна-де-Вальмадрігаль — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон
 Санта-Крістіна-де-ла-Польвороса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора

Див. також 

 Свята Христина
 Кристіна
 Христина (значення)